Швейца́рский вариа́нт неме́цкого языка́, или литературный швейцарский язык () — национальный вариант немецкого языка в Швейцарии, имеющий многочисленные фонетические, орфографические, синтаксические, лексические особенности и отличия от стандартного (литературного) немецкого языка. В немецком языкознании эти особенности принято называть гельвецизмами. Швейцарский вариант языка считается письменным языком, поэтому его не следует путать со швейцарским диалектом (Schwizerdütsch, Schwiizertüütsch).

Сферы применения и статус 

Швейцарский вариант немецкого языка активно используется в средствах массовой информации (ежедневные газеты, журналы), официальной переписке, интернете и во многих других сферах. Эта особенность предопределяет его крепкие позиции в Швейцарии и делает невозможным его искоренение. Вариант немецкого языка в Швейцарии используется устно в качестве языка общения и преподавания, что также прививает и укрепляет его нормы среди швейцарцев. Язык часто используется в парламентах отдельных кантонов, а также на слушаниях в суде, радиооповещениях, на станциях во время объявления маршрутов и времени их отбытия. В целом швейцарский литературный уступает диалекту, который имеет ещё более сильные позиции в устной речи.

В большинстве случаев швейцарцы склонны расценивать немецкий литературный язык как иностранный, выделяя швейцарский вариант в качестве самостоятельного языка. В этом плане рационально охватывать весь швейцарский диалект целиком, при этом разграничивая оба понятия. Несмотря на то, что немецкий язык один из государственных языков (наряду с итальянским и французским), в Швейцарии чётко различают Schwyzerdütsch от Hochdeutsch в Германии. Такое отношение характерно не только для малообразованного населения, использующего национальный вариант в большинстве случаев, но и для высокообразованных и интеллигентных швейцарцев. Проведённые в Университете Цюриха исследования подтверждают, что большая часть швейцарцев считает неродным немецкий язык Германии.

Структура 

В фонетике швейцарского варианта не существует глухого палатального спиранта [ç] (ich-Laut), вместо него в буквосочетании ch используется глухой увулярный фрикатив [χ] (ach-Laut). Среди прочих особенностей: закрытый долгий звук a, открытый и произносящийся долго ä, иное ударение и разница в высоте тона. Отсутствие твёрдого приступа создаёт эффект сцепления (подобное явление существует во французском языке): так, guten Abend или vereisen произносятся не как guten | Abend и ver|eisen, а как gute-nAbend и ve-reisen.

Существенные различия наблюдаются в лексическом строе швейцарского варианта, причём следует обратить внимание на то, что представленные слова и выражения (см. таблицу слева) не являются диалектными, речь идёт именно о стандартных языковых выражениях. Кроме того в лексике швейцарцев присутствуют французские слова и выражения (таблица справа).

См. также 
 Разновидности немецкого языка
 Швейцарский идиотикон
 Диалектологический атлас немецкой Швейцарии

Источники 
 
 
 
 
 
 
 

Разновидности немецкого языка